Gully (Minnesota)
Gully (filme)
 Gully, uma personagem de Battle Chasers

Desambiguação